een gedeeltelijke pruik
 een hoge kuif
 oorspronkelijke Franse naam voor de strip Lokje